Kulischiwka (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Kulischiwka (Schytomyr)
 Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Nedryhajliw, siehe Kulischiwka (Nedryhajliw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Dnister, siehe Kulischiwka (Dnister)

Siehe auch:
 Kuleschowka (Begriffsklärungsseite), russische Entsprechung